Eagle Mills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Mills (Arkansas)
 Eagle Mills (Michigan)
 Eagle Mills (New York)
 Eagle Mills (North Carolina)
 Eagle Mills (Ohio)